Никола́й Андре́евич Янчу́к (, Седлецкая губерния — 6 декабря 1921, Москва) — российский этнограф, фольклорист, антрополог, литературовед и писатель.

Биография 

Родился  года в крестьянской семье в селе Корница на Подляшье (Константиновский уезд Седлецкой губернии), в местах, где переплелись украинская, польская, русская и белорусская культуры. Отец Николая — Андрей Янчук — был в селе старостой униатской церкви. После основания в Корнице русской школы в 1864 году его сыновья выучились читать и писать по-русски и научили отца, хотя и после этого деловые записки и письма он писал по-польски. Во время проведения властями политики ликвидации унии и перевода верующих Холмской епархии в православие (1875) он был одним из тех, кто держался старой веры, за что подвергся различным притеснениям, телесной экзекуции и заключению в Бельскую тюрьму.

С 1871 года учился в Бельской гимназии, где был одним из первых учеников. Будучи учеником 6-го класса, был рекомендован директором гимназии И. П. Строниным домашним учителем в семью Евгения Николаевича Гарднера, двоюродного брата известно владелицы фаянсового завода; занимался здесь музыкой. В 1879 году вместе с семьёй Гарднеров он переехал в Москву, где был принят в 8-й класс 5-й Московской гимназии. Директор гимназии В. П. Басов уговорил юношу поступить не на медицинский, а на историко-филологический факультет Московского университета. Занимался древне-русской литературой у Н. С. Тихонравова, славянскими наречиями у А. Л. Дювернуа. Кроме того, гостя у отца Д. И. Писарева, Ивана Ивановича, изучил итальянский язык и практиковался в английском..

В 1885 году (или 1884) он окончил университетский курс и был оставлен Тихомировым при университете для подготовке к магистерскому экзамену. Давал частные уроки и стал зарабатывать статистическими работами при Московской городской управе: постоянно участвовал в различных этнографических экспедициях, во время которых занимался сбором фольклорного материала, преимущественно народных песен. Состоял во многих организациях: Обществе драматических писателей и композиторов (1887), Этнографическом обществе (1887), Московском археологическом обществе (1888), Московском обществе истории и древностей российских (1888) и Обществе любителей русской словесности (1896).

В 1889 году выдержал магистерский экзамен и стал преподавать в 6-классной прогимназии, женской гимназии Перепелкиной и в пансионе Тепфер.

С 1892 года работал помощником библиотекаря Румянцевского музея. В 1897—1920 годах был хранителем Дашковского этнографического музея в Москве. С 1889 года был секретарём отдела этнографии Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, при котором в 1901 году он основал музыкально-этнографическую комиссию и руководил ею вплоть до 1920 года.

Был одним из основателей журнала «Этнографическое обозрение» (1889), редактировал его до 1916 года. С 16 апреля 1896 года состоял действительным членом Общества любителей российской словесности.

После Октябрьской революции преподавал в Московском университете, где читал курс лекций по белорусской и украинской литературам. Принимал участие в комиссии по основанию Белорусского государственного университета, а после его открытия в 1921 году занял место профессора кафедры белорусской литературы и этнографии. В 1906 году стал одним из основателей Народной консерватории в Москве.

Особенно большой вклад внёс в изучение песенной культуры крестьян Подляшья, Полесья, Белоруссии и Украины. Некоторые народные песни приводит в нотном исполнении. Отстаивал самостоятельность белорусской и украинской культур и народов. Свои литературные произведения писал на русском и полесском языках.

Произведения 
 Малорусская свадьба в Корницком приходе Константиновского уезда Седлецкой губернии. — , 1885.
 Заметка о старых рукописных песенниках, добытых из Волынской губернии // Киевская старина — № 1. — 1888.
 По Минской губернии // Труды этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. — Т. 9. — Вып. 1. — 1889.
 Польские ученые музыканты и этнографы. Оскар Кольберг // Этнографическое обозрение. — № 2. — , 1889.
 Вступительная записка об изучении народной песни и музыки и о деятельности Московской музыкально-этнографической комиссии // Труды музыкально-этнографической комиссии. — Т. 1. — , 1906.
 Князь Одоевский и его значение в истории русской церковной и народной музыки // Труды музыкально-этнографической комиссии. — Т. 1. — , 1906.
 Несколько замечаний об источниках изучения первобытной музыки // Труды музыкально-этнографической комиссии. — Т. 1. — , 1906.
 О мнимо-народных белорусских песнях исторического и мифологического содержания // Сборник Харьковского историко-филологического общества. — Т. 18. — Харьков, 1908.
 О музыке былин в связи с историей их изучения // Русская устная словесность. — Т. 2. Былины. — , 1919.

Примечания

Литература 
 Статьи
 150 гадоў з дня нараджэння Мікалая Янчука // Наша слова. — № 47 (938). — 2009.
 Бялокозович Б. Николай Янчук — исследователь польско-восточнославянского пограничья // Советское славяноведение. — № 5 — 1989. — С. 47-59.
 Кирчів Р. Рецензія на: «Bazyli Białokozowicz. Mikołaj Janczuk (1859—1921). Podlaskie skrzyżowanie tradycji słowiańskich. — Olsztyn: Wyższa szkoła pedagogiczna, 1996. — 250 s.» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Том ССХLII. Праці Секції етнографії та фольклористики. — Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2001. — С. 647—652.
 Турьинская Х. М. Н. А. Янчук: у истоков «Этнографического обозрения» // Этнографическое обозрение. — № 4. — 2009. — C. 102—109.
 Шаров Н. В. Н. А. Янчук // Труды Белорусского государственного университета. — , 1922. — № 2—3.
 Янчук Мікалай // Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя / Рэдкалегія: І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — : БелСЭ, 1989. — 575 с. — С. 554. ISBN 5-85700-014-9.
 Янчук Микола // Енциклопедія українознавства. У 10-х т. / Гол. ред. В. Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.
 Янчук Н. А. // Музыкальная энциклопедия / Под ред. Ю. В. Келдыша. — : Советская энциклопедия, Советский композитор, 1973—1982.
 Монографии

 Петровская Г. А. Не погасла звезда: Жизненный и творческий путь Н. А. Янчука. : Наука и техника, 1987. — 78 с.
 Białokozowicz B. Mikołaj Janczuk, 1859—1921. Podlaskie skrzyżowania tradycji słowiańskich. — Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996. — 250 s. ISBN 83-85513-95-7

Этнографы Российской империи
Этнографы Украины
Этнографы Белоруссии
Фольклористы Белоруссии
Антропологи Российской империи
Литературоведы Российской империи
Литературоведы Белоруссии
Писатели России по алфавиту
Писатели Белоруссии
Полесские поэты
Члены Общества любителей российской словесности
Выпускники 5-й Московской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Главные редакторы «Этнографического обозрения»